20 bästa kan syfta på:

 20 bästa (album av Harpo) – ett samlingsalbum av Harpo från 1980
 20 bästa (album av Elisabeth Andreassen) – ett samlingsalbum av[Elisabeth Andreassen från 1997
 20 bästa låtar – ett samlingsalbum av Chips från 1997
 Hålligång 20 bästa – ett samlingsalbum från 1997 av Schytts